Міська лікарня № 4 м. Кременчука у 2017 році припинила існування як самостійний заклад охорони здоров'я і ввійшла до складу комунального некомерційного медичного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» . =

Відділення 

До складу лікарні (до об'єднання) входили такі відділення:

Кабінети 

У закладі (до об'єднання) функціонували такі кабінети:

 Кабінет медогляду декретованого контингенту
 Кабінет інфекційних захворювань
 Офтальмологічний кабінет
 Кардіологічний кабінет
 Кабінет УЗД

Примітки

Посилання 
 Перелік медичних закладів на сайті міської ради

4